McLaglen est un patronyme porté notamment par :

 Andrew V. McLaglen (1920-2014), réalisateur anglo-américain ;
 Clifford McLaglen (1892-1978), acteur anglais ;
 Victor McLaglen (1886-1959), boxeur et acteur anglo-américain.

Voir aussi

Homonymie de patronyme